Mittelweser steht für:

 Mittelweser, Flussabschnitt der Weser
 Mittelweser (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Petershagen, Nordrhein-Westfalen
 Samtgemeinde Mittelweser, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen